Kreppa bezeichnet

 Kreppa (Fluss), ein Fluss im Hochland von Island
 Kreppa, Bezeichnung für die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 in Island. Das Wort bedeutet so viel wie „Depression“, „Krise“, „Panik“ oder auch „Alarm“.